Osoby o tym nazwisku:
 Wim van Velzen (1938–2020) – holenderski polityk, działacz PvdA
 Wim van Velzen (ur. 1943) – holenderski polityk, działacz KVP i CDA